Norte Grande (Azoren), of Neves is een plaats in de Portugese gemeente Velas
 Norte Grande (Chili), een van de vijf traditionele geografische regio's van Chili